Malville steht für:
 Malville, Gemeinde im Département Loire-Atlantique, Frankreich
 Mount Malville, Berg im Queen Elizabeth Land, Antarktika
 Kernkraftwerk Creys-Malville im Département Isère, Frankreich
Siehe auch:
 Melville